Het Tabassaraans (табасаран чIал, tabasaran č’al)  is een Nach-Dagestaanse taal, die wordt gesproken door de Tabassaranen.

Verspreiding
Het Tabassaraans is een van de 14 ambtstalen van de Russische deelrepubliek Dagestan. De taal wordt voornamelijk gesproken in het zuidoosten van Dagestan. Veel Tabassaranen spreken behalve hun moedertaal dikwijls ook Lezgisch, Azerbeidzjaans of Russisch. Niettemin spreekt nog 96 procent van de Tabassaranen hun eigen taal.

Spraakkunst
Het Tabassaraans is een ergatieve taal met 48 naamvallen. De taal houdt daarmee het record van meeste naamvallen ter wereld. De meeste naamvallen zijn locatieven. De vervoeging van het werkwoord is relatief eenvoudig.

Klankleer

Schrift
Sinds 1938 wordt het Tabassaraans geschreven in het cyrillisch, ter vervanging van het Latijnse alfabet dat sinds 1932 in gebruik was. Daarvoor werd het Arabisch schrift gebruikt.

Nach-Dagestaanse taalfamilie
Dagestan
Taal in de Kaukasus